Il Jambon alla brace di Saint-Oyen - in francese, Jambon à la braise de Saint-Oyen - è un prosciutto, cosparso con un battuto di erbe aromatiche e sale, rosolato lentamente allo spiedo su bracieri alimentati da fuoco di legna.

È un prodotto agroalimentare tradizionale (P.A.T.) (decreto del 10 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale)

Ogni anno durante il primo week-end di agosto nel comune di Saint-Oyen si tiene la Sagra del jambon alla brace, nella valle del Gran San Bernardo ai piedi dell'omonimo colle, in Valle d'Aosta.

Note

Collegamenti esterni 

 Jambon alla brace di Saint-Oyen sul sito vdamonamour.it
 Jambon alla brace di Saint-Oyen sul sito lovevda.it

Salumi italiani
Cucina valdostana
Saint-Oyen (Italia)
Prodotti agroalimentari tradizionali della Valle d'Aosta
Prosciutti cotti
Spiedo